Johanna II. ist der Name folgender Personen:
 Johanna II. (Auvergne) (1378–1422/24), Tochter und Erbin von Johann II., Graf von Auvergne und Boulogne
 Johanna II. (Burgund) (1291–1330), Herrin von Salins, Pfalzgräfin von Burgund, ab 1329 Gräfin von Artois
 Johanna II. (Navarra) (1311–1349), Königin von Navarra ab 1328
 Johanna II. (Neapel) (1373–1435), Königin von Neapel und Titularkönigin von Jerusalem und von Ungarn